Valéria est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom 

 Valeria Messalina

Patronyme 
 Alba Valéria (née en 1963), actrice brésilienne.

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom féminin